Бирля — топоним татарского происхождения (тат. бәрле):

 Бирля — село в Мелекесском районе Ульяновской области.
 Бирля (приток Свияги) — река в Кайбицком районе Татарстана
 Бирля (приток Селенгушки) — река в Нурлатском районе Татарстана
 Бирля (приток Карлы) — река в Буинском районе Татарстана
 Бирля (впадает в Куйбышевское водохранилище) — река в Ульяновской области

См. также (другой вариант транскрипции)

 Берля